Кочетов — поселок в Калининском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Широкоуступское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километр по прямой на север от районного центра города Калининска.

История
Основан в 1960 году.

Население 
Постоянное население составило 52 человека (69% русские) в 2002 году, 46 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Калининского района (Саратовская область)